Васи́льевка — деревня Тербунского сельского поселения Тербунского района Липецкой области. Расположена на реке Холопчик в полутора километрах юго-западнее районного центра Тербуны.

Основана в XVIII веке как деревня Васи́льевское. Позднее в населённом пункте была возведена церковь и Васильевское стало селом.

В Васильевке работают дом культуры, средняя школа, где обучаются менее 80 учеников.

До 28 мая 2008 года Васильевка являлась центром Нагорнинского сельского поселения (быв. сельсовета), которое вошло в состав Тербунского сельского поселения.

В перспективе планируется вхождение Васильевки в состав села Тербуны. Это связано с расширением Тербунов на запад ввиду активного жилищного строительства.

Население

Известные уроженцы 
Голубев, Александр Афанасьевич — отличник народного образования, краевед Липецкой области

Источники 
 Голубев А. А. Край родной. Липецк, 1999.

Примечания 

Населённые пункты Тербунского района